Schinkel-Tabernakel steht für:

 Schinkel-Tabernakel von Belle-Alliance
 Schinkel-Tabernakel von Bellwitzhof
 Schinkel-Tabernakel von Dennewitz
 Schinkel-Tabernakel von Großbeeren
 Schinkel-Tabernakel von Großgörschen
 Schinkel-Tabernakel von Kulm
 Schinkel-Tabernakel von Wartenburg